

Persone 
 Marco Büchel (1971), sciatore liechtensteinese
 Benjamin Büchel, calciatore liechtensteinese
 Marcel Büchel, calciatore liechtensteinese
 Marco Büchel, calciatore liechtensteinese
 Martin Büchel, calciatore liechtensteinese
 Ronny Büchel, calciatore liechtensteinese
 Stefan Büchel, calciatore liechtensteinese

Geografia

Germania 
 Büchel – comune del circondario di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Büchel – comune del circondario rurale di Sömmerda (Turingia)